Mit dem Wort Teletype kann folgendes gemeint sein:

 ein amerikanischer Hersteller von Fernschreibern, siehe Teletype Corporation
 TELETYPE® – die eingetragene Handelsmarke des zuvor genannten Unternehmens

 kurz für ‚‘ – eine (mit <tt></tt>) in HTML eingebettete Nichtproportionalschrift